Леве́к (, ) — французская и Ле́век () люксембургская фамилии. Известные носители:

 Левек, Альфонс (род. 1981) — люксембургский футболист.
 Левек, Джоанна Ноэлль Блэгден (более известна как Джоджо; род. 1990) — американская певица в стилях поп и R&B.
 Левек, Луи Мари (1776—1834) — французский военный деятель, дивизионный генерал, барон Лаферрьер и Империи, участник революционных и наполеоновских войн.
 Левек, Пол (род. 1969) — американский рестлер, более известный как Трипл Эйч.
 Левек, Пьер (1737—1812) — французский историк.
 Левек, Реймон (1928—2021) — квебекский бард, поэт, писатель и драматург.
 Левек, Рене (1922—1987) — квебекский журналист, государственный и политический деятель.
 Левек, Шарль (род.1983) — люксембургский футболист.
 Левек, Элиз (род. 1985) — канадская актриса.
 Левек, Якоб (1635—1675) — голландский художник-портретист третьей четверти XVII века, ученик Рембрандта.